Сан Педро Окотлан има више значења:

 Сан Педро Окотлан (Чила де ла Сал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Педро Окотлан (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику